Pontoporeia (mythologie) : een van de zeenimfen
 Pontoporeia (schimmel) : geslacht van schimmels in de familie Zopfiaceae
 Pontoporeia (vlokreeft) : geslacht van vlokreeften in de familie Pontoporeiidae